Torres del Paine puede referirse a:

 las torres del Paine, conjunto de montañas que forman parte de la cordillera Paine, ubicada en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la zona austral de Chile;
 el parque nacional Torres del Paine, parque nacional ubicado en la comuna homónima y en el que se ubican las montañas del mismo nombre;
Torres del Paine, comuna ubicada en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.